Garbno (gromada w powiecie kętrzyńskim)
 Garbno (gromada w powiecie koszalińskim)